Igor Stravinsky’s The Soldier’s Tale () — шестой сольный альбом английского рок-музыканта Роджера Уотерса выпущенный 26 октября 2018 года компанией Sony Classic Masterworks. Был записан с 11 по 12 декабря 2014 года в Бриджгемптонской пресвитерианской церкви. Альбом является адаптацией театрального произведения Игоря Стравинского «История солдата», 1918 года. Уотерс выступил в качестве рассказчика и самостоятельно озвучил всех персонажей, аккомпанировать ему были приглашены участники фестиваля камерной музыки в Бриджхемптоне.

Список композиций

Часть I

Часть II

Примечания

Ссылки